Het schermen met de sabel voor de vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2020 vond plaats op maandag 26 juli 2021. Regerend olympisch kampioene was Jana Jegorjan uit Rusland, die in Tokio echter niet haar titel verdedigde. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde was een tabel van 64, waarbij 28 schermers een vrijstelling kregen. Vanaf de tweede ronde schermde elke deelnemer. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 Resultaten 

Vrouwen sabel individueel